Les Turiasauria (turiasaures en français) forment un clade éteint de rang non défini composé de grands dinosaures sauropodes herbivores primitifs ayant vécu en Europe au Jurassique supérieur et en Amérique du Nord au Crétacé inférieur où ils ont trouvé « refuge ».

Le clade a été reconnu par Rafael Royo-Torres  en 2006 lors de la création du genre Turiasaurus, un sauropode eusauropode du Jurassique supérieur dont les caractères primitifs excluaient son appartenance au clade des néosauropodes.

Étymologie 
Le nom Turiasauria est composé du nom de la ville espagnole de Teruel près de laquelle les fossiles de Turiasaurus ont été trouvés (la description de ce genre a conduit à la création du clade des Turiasauria), associé au mot du grec ancien « σαῦρος / saûros », « lézard », pour donner « lézards de Teruel ».

Liste des genres 
Cinq genres sont rattachés au clade des Turiasauria.
 Trois européens du Jurassique supérieur : 
  Losillasaurus Casanovas , 2001 ;
  Turiasaurus Royo-Torres , 2006 ;
  Zby Mateus, Mannion & Upchurch, 2014.
Deux nord américains du Crétacé inférieur, créés en 2017 :
  Mierasaurus Royo-Torres , 2017 ;
  Moabosaurus Britt , 2017.

Des restes fossiles de grands turiasaures ont été découverts sur le site paléontologique d'Angeac-Charente en Charente dans l’ouest de la France à partir de 2010. Il s'agit d'os des membres et du crâne, de vertèbres, de dents, d'un sacrum... appartenant à au moins cinq individus. Parmi ceux-ci un fémur complet de  de long, et une extrémité distale d'un autre fémur, qui complet mesurerait entre  de long. Ce turiasaure non encore nommé, découvert dans des sédiments de la base du Crétacé inférieur (Berriasien), remettrait en cause l'hypothèse que les turiasaures n'existaient plus qu'en Amérique du Nord au Crétacé inférieur.

Le genre européen Galveosaurus, placé à l'origine parmi les Turiasauria, est considéré depuis 2017 comme appartenant aux néosauropodes du clade des Macronaria.

Classification 
En 2006, Rafael Royo-Torres et ses collègues ont complété la description du genre Turiasaurus par une étude phylogénétique qui a prouvé que ce taxon était bien moins évolué (plus basal) que les autres sauropodes géants inclus dans le clade des néosauropodes comme Diplodocus et Argentinosaurus. Ils ont ainsi créé un nouveau clade, les Turiasauria pour regrouper avec Turiasaurus « tous les Eusauropoda plus proches de Turiasaurus riodevensis que de Saltasaurus loricatus », dont dès la création du clade, les deux autres sauropodes découverts dans la même formation géologique que Turiasaurus : Galveosaurus et Losillasaurus.

Le clade a été complété par l'ajout de deux genres nord-américains décrits en 2017, Mierasaurus et Moabosaurus et, parallèlement, le retrait du genre Galveosaurus.

P. D. Mannion et ses collègues ont réalisé une analyse phylogénétique des eusauropodes en 2017. Ils ont établi le cladogramme suivant qui montre la position des Turiasauria :

Notes et références

Références

Références taxinomiques

Voir aussi

Annexes 

Sauropoda
Dinosaure du Crétacé inférieur
Dinosaure du Jurassique supérieur
Taxon fossile décrit en 2006